Рејноса има више значења:

 Рејноса
 Рејноса (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рејноса, насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Рејноса (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рејноса (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику